Леонид Юрьевич Морозов (родился 8 апреля 1961 года) - советский футболист и российский футбольный тренер, сын Юрия Андреевича Морозова.

Биография 
Родился 8 апреля 1961 года в Ленинграде. Его отец Ю́рий Андре́евич Моро́зов (13 мая 1934, Синявино, Ленинградская область — 15 февраля 2005, Санкт-Петербург) — советский футболист и российский футбольный тренер. Заслуженный тренер СССР (1989).

С 1979 по 1982 года играл в команде своего отца Юрия Морозова, бронзовый призёр Чемпионата СССР 1980 года, на позиции запасного защитника. Однако с 1982 по 1990 год он играл за вторые команды Ленинграда, в частности за ленинградский "Динамо". В 1991 году вернулся в "Зенит". С 1992 по 1999 год играл за "Иртыш". 28 апреля 1999 года он завершил футбольную карьеру и вошёл в тренерский штаб "Уралана". 25 апреля 2000 года с рождением младшей дочери он вошёл в тренерский штаб своего отца Юрия Морозова, где был вторым тренером. Именно там он достиг как тренер больших успехов - финалист Кубка Интертото 2000 года, бронзовый призёр Чемпионата России 2001 года, финалист Кубка России 2001/02, участник Кубка УЕФА - но 5 июля 2002 года 68-летний Юрий Морозов уходит с поста главного тренера, а Леонид остаётся, и при Властимиле Петржеле Леонид Морозов проработал до 13 декабря 2004 года, выиграв серебряные медали Чемпионата России 2003 года и заняв 4-е место Чемпионата России 2004 года, дважды вывел команду в Кубок УЕФА. После смерти отца долгое прозябание в командах первой и второй лиги и только в 2007-2008 годах был в тренерском штабе "Сатурна", заняв с командой 5-е место в Чемпионате России и выведя её в финал Кубка Интертото. С 2009 года в тренерском штабе футбольного клуба "Динамо Санкт-Петербург".

Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1980

Бронзовый призёр чемпионата России: 2001

Серебряный призёр чемпионата России: 2003

Финалист Кубка Интертото: 2000, 2008

Финалист Кубка России: 2001/02

Был трижды женат. С 1982 по 1991 год был женат на Александре Ивановне Морозовой (род. 1961).

Сын - Андрей Леонидович Морозов (родился 7 мая 1984 года) - футболист, тренер.

Внуки - Леонид Андреевич Морозов (родился 8 января 2005 года), Мария Андреевна Морозова (родилась 5 мая 2007 года), Юрий Андреевич Морозов (родился 15 декабря 2008 года).

С 1994 по 1997 год был женат на Инне Михайловне Морозовой (род. 1971).

Дочь - Полина Леонидовна Морозова (родилась 4 февраля 1995 года) - преподаватель.

Внучка - Инна Морозова (родилась 3 апреля 2018 года).

С 1999 года женат на Надежде Петровне Морозовой (род. 1976) - она была одним из владельцев ФК "Зенит" с 2000 по 2002 год.

Дети - Виктория Леонидовна Морозова (родилась 25 апреля 2000 года), Юрий Леонидович Морозов (родился 10 марта 2001 года), Леонид Леонидович Морозов (родился 15 марта 2003 года).

Все дети и старший внук Андрея Морозова были рождены при жизни его отца Юрия Морозова.

Примечания

Ссылки